Ви́ктор Вале́рьевич Похме́лкин () — российский политический деятель, депутат Государственной думы РФ I—IV созывов, сопредседатель партии «Либеральная Россия» и председатель «Движения автомобилистов России».

Биография 
Родился 3 февраля 1960 года в Перми, русский. Отец и старший брат — юристы. Окончил юридический факультет ПермГУ (1982). После годичной стажировки поступил в аспирантуру МГУ. Досрочно защитил кандидатскую диссертацию и приступил к преподаванию на Пермских высших курсах Министерства внутренних дел.

В 1990 году стал учредителем и научным руководителем индивидуального частного предприятия «Научно-исследовательский институт правовой политики».

Четыре раза избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по 140 избирательному округу (Пермской области).

В Госдуме I-го созыва был заместителем председателя комитета по законодательству и судебной реформе.

В марте 1994 года член инициативной группы по созданию партии Демократический выбор России (ДВР), был избран членом политсовета партии. Был членом фракции «Выбор России»

Возглавлял пермские региональные организации партий «Демократический выбор России» и «Союз правых сил».

На выборах в Госдуму в 2003 году возглавил избирательный блок «Новый курс — автомобильная Россия». Избран по Свердловскому одномандатному округу Перми (получил 23,11%), вошёл в депутатскую группу «Объединённые демократы».

На выборах в Госдуму в 2007 году баллотировался кандидатом в депутаты первой тройки партии «Гражданская сила». Партия набрала чуть более 1% голосов, однако в Перми за партийный список проголосовало 4,56% избирателей.

На выборах в Госдуму в 2016 году баллотировался кандидатом в депутаты «Партии Роста» по Пермскому избирательному округу №58, получил 10.2% голосов и занял 5-ое место.

Научный руководитель АНО «Прикамского социального института».

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 Федеральное Собрание России (Совет Федерации. Государственная Дума). Биографический справочник. М., 1995.

Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники юридического факультета Пермского государственного университета
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Члены СПС
Члены «Гражданской силы»
Члены партии «Демократический выбор России»